Atehortúa ist der Familienname folgender Personen:

 Blas Emilio Atehortúa (1943–2020), kolumbianischer Komponist
 Julián Atehortúa (* 1983), kolumbianischer Straßenradrennfahrer